Die 47. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1943/44 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Lausanne-Sports.

Nationalliga 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele 
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

|}

Der FC Luzern stieg in die 1. Liga ab. Der AC Bellinzona hat ihn ersetzt.

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1944
Fußballsaison 1943/44